Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 738 dans le monde.

 Route régionale 738 en Finlande 
 Route nationale 738 en France